Уильям де Форс (; 1191/96 — 26/29 марта 1242, Средиземное море) — английский аристократ, 3-й граф Омаль с 1214 года. Был одним из крупнейших землевладельцев Северной Англии. Участвовал в Первой баронской войне, причём несколько раз переходил с одной стороны на другую. В начале правления Генриха III пытался вести себя независимо от короны, враждовал с юстициарием Хьюбертом де Бургом, 1-м графом Кентским. Дважды дело доходило до открытого мятежа, но граф оба раза потерпел поражение. Он умер во время крестового похода баронов.

Биография 
Уильям де Форс был единственным ребёнком Хависы, графини Омальской и леди Холдернесс, от её второго брака с Гильомом де Форсом, рыцарем из Пуату. По матери он принадлежал к дому де Блуа-Шампань и происходил от сестры Вильгельма Завоевателя. Дату рождения Уильяма источники не сообщают, но известно, что его родители поженились в 1190 году и что не позже 1195 года Гийом де Форс умер. Хависа вскоре вступила в новый брак — с Бодуэном де Бетюном, от которого родила дочь Алису (жену Уильяма Маршала, 2-го графа Пембрук). После смерти матери в 1214 году Уильям получил обширное наследство: Холдернесс и Скиптон в Йоркшире, земли в Линкольншире и Камберленде. Графство Омаль в Нормандии к тому времени уже было окончательно потеряно, так как его конфисковал король Франции. Тем не менее де Форса в Англии именовали графом Омальским (впоследствии это прозвание было изменено на английский манер и превратилось в графом Албемарл).

В 1215 году Уильям официально вступил в свои права. В конфликте между Джоном Безземельным и баронами он поддерживал короля, пока Лондон не перешёл на сторону мятежников. Позже граф стал членом комитета из двадцати пяти баронов, которые должны были следить за соблюдением условий Великой хартии вольностей; в сентябре 1215 года, когда началась гражданская война, он перешёл на сторону короля. Де Форс участвовал в походе Джона из Сент-Олбанса на север, был назначен констеблем нескольких замков. Летом 1216 года, после падения Уинчестера, он снова примкнул к баронам, а осенью поддержал нового короля, Генриха III. Тот 17 декабря назначил графа констеблем замков Рокингем в Нортгемптоншире и Совей в Лестершире. Уильям сражался 20 мая 1217 года при Линкольне, где королевская армия разбила мятежников и поддержавших их французов, а в августе того же года — в морской битве при Дувре, где сторонник Генриха III Хьюберт де Бург одержал победу над Юстасом Монахом.

За время гражданской войны граф укрепил свои позиции и привык быть независимым, а потому не хотел подчиняться власти молодого короля. Историки видят в нём наиболее последовательного для той эпохи представителя феодальной реакции, борца за старые порядки, при которых каждый барон мог вести самостоятельную политику. Уже в 1219 году граф продемонстрировал свою враждебность по отношению к Хьюберту де Бургу, занимавшему тогда должность юстициария. Уильяма объявили мятежником, папский легат отлучил его от церкви за участие в запрещённых турнирах. В 1220 году юстициарий призвал баронов сдать королевские замки, оставшиеся в их руках со времен Джона Безземельного. Де Форс отказался сдать остававшиеся под его контролем Рокингем и Совей и начал усиливать их укрепления. Тогда Генрих III двинулся против него с армией; 28 июня 1220 года Уильяму пришлось сдать замки и поклясться, что он подчинится суду пэров. Отлучение с него, по-видимому, сняли в обмен на обещание отправиться в Палестину.

Примирение было недолгим. Суд пэров, в который поступило много жалоб на де Форса, постановил, что принадлежавший графу замок Битэм в Линкольншире должен перейти к Уильяму де Колвиллю. Уильям отказался выполнять это решение и, уверенный в том, что враги хотят его погубить, собрал в Битэме большое войско. В январе 1221 года он перешёл в наступление: разграбил обширную территорию, атаковал замки Ньюарк, Слифорд и Кимболтон (ни одну из этих крепостей, правда, не удалось взять), позже занял замок Фотерингей в Нортгемптоншире и оттуда разослал письма мэрам английских городов. В этих послания граф обещал городам «свой мир» как независимый правитель; историки видят здесь возрождение феодальных порядков времён короля Стефана.

25 января 1221 года церковный собор в Лондоне во второй раз отлучил де Форса от церкви. Королевский совет одобрил специальный разовый налог на ведение войны с графом в десять шиллингов с каждого рыцаря (так называемый Scutagium de Biham). Быстро собранная армия осадила Битэм и взяла его штурмом через шесть дней. Крепость сожгли, её защитников отправили в тюрьму, а Уильяму пришлось искать спасение в Фаунтинском аббатстве в Северном Йоркшире. Там граф сдался Уолтеру де Грею, архиепископу Йоркскому, и баронам северных графств с условием, что, если король откажет ему в милости, он сможет вернуться в убежище. Албемарл был помилован при условии, что на шесть лет отправится в Святую Землю. Однако он остался в Англии, и король решил не обращать на это внимание. В конце 1223 года Уильям в союзе с графом Честерским снова поднял мятеж, целью которого было отстранить от власти Хьюберта де Бурга. Бароны напали на Лондонский Тауэр, но потерпели неудачу. Убедившись, что у короля больше сил, они сдали свои замки и примирились с монархом; стороны конфликта вместе отметили Рождество в Нортгемптоне.

В последующие годы де Форс вёл себя как верный вассал Генриха III. Он стал одним из членов королевского совета, 6 января 1225 года получил денежное пожалованье на возмещение служебных расходов, в 1227 году — все феодальные вольности в Холдернессе, которыми пользовались его предки; тогда же были подтверждены права Уильяма на Битэм. 11 февраля 1225 года граф стал свидетелем третьего подписания Генрихом III Великой хартии вольностей. В сентябре 1227 года он отправился в качестве посла в Антверпен. В апреле 1230 года Уильям сопровождал короля в Бретань, а в октябре, когда Генрих вернулся домой, де Форс остался в Бретани вместе с графом Честерским и Уильямом Маршалом. Он был одним из шести английских графов, которых папа римский Григорий IX дважды вызывал к себе для совета 9 августа и 15 октября 1241. Осенью того же года Уильям отправился, наконец, в Святую землю в рамках крестового похода баронов. 26 или 29 марта 1242 года, находясь на борту корабля в Средиземном море, он  умер (при этом неясно, плыл ли граф в Палестину или уже назад). Известно, что последние восемь дней де Форс не мог принимать пищу.

Семья 
После 1214 года Уильям де Форс женился на Эвелине, второй дочери и одной из наследниц Ричарда де Монтише. В этом браке родился сын Уильям, ставший после смерти отца 4-м графом Омаль. Эвелина умерла в 1239 году.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Графы Албемарл
Уильям, 3-й граф Албемарл
Участники Крестового похода 1239 года
Бароны, подписавшие Великую хартию вольностей